Вилијам I ди Геклен (око 1272-1340), био је шпански и бретонски витез, као и господар града Ена. Отац му је био Бертран IV ди Геклен, а мајка Жана де Мот Брон. Од мајке је и наследио Мот Брон.

Први пут се оженио са кћерком Роланда де Монтефилата и Ане де Леон, Аликсом, са којом није имао деце.

После њене смрти оженио се Жолијеном, кћерком Жана де Бомонт де Гитеа, која му је као мираз донела Деруал и као господар тог места могао је да смењује бискупе у Нанту и Леону.

Деца Жолијене и Вилијама су била:
 Робер II ди Геклен (око 1290-1353), господар Мот Брона
 Бертран ди Геклен, господар Врузија и Ла Роберија
 Мари ди Геклен (?)
 Оливер ди Геклен, господар града Ена у Сервану и саветник Шарла де Блоа у Рату за бретонско наслеђе 
 Жан ди Геклен († априла 1300), витез, господар Кореза и Плеси-Буде
 Перајн ди Геклен (?)

Породично стабло 

Умрли 1340.